Faworyta – kochanka osoby wysoko postawionej, metresa.
 Faworyta – opera Gaetano Donizettiego.
 Faworyta – film z roku 2018 w reżyserii Jorgosa Lantimosa.

Nie mylić z
 Faworytka